Oleksandr Oleksandrovytch Kovpak (en ) (né le  à Smila en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur de football ukrainien, qui évolue en tant qu'attaquant.

Kovpak est connu pour avoir terminé meilleur buteur du championnat d'Ukraine 2008-2009 avec 17 buts.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
  Tavria Simferopol
 Meilleur buteur du Championnat d'Ukraine en 2009. (17 buts en 28 matchs)

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Smila
Naissance en février 1983
Footballeur international ukrainien
Joueur de l'Arsenal Kiev
Joueur du Tavria Simferopol
Joueur du Vorskla Poltava